Heise eller Heyse är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Arnold Heise
 Carl Arnold Leopold Heise
 Carl Johan Heise
 Georg Arnold Heise
 Johann Christian August Heyse
 Karl Wilhelm Ludwig Heyse
 Paul Johann Ludwig Heyse
 Peter Heise (1830–1879), dansk tonsättare och organist
 Wilhelmine Heise

Tyska efternamn